Viktor Klimenko kan syfta på:

* Viktor Klimenko (född 1942), finländsk sångare
 Viktor Klimenko (född 1949), sovjetisk gymnast